Vuković steht für:
 Vuković (Kučevo), Ort in Serbien

Vuković, Vukovič oder Vukovic ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Vuković (* 1979), serbischer Fußballspieler und -trainer
 Andrija Vuković (* 1983), kroatischer Fußballtorhüter
 Branco Vukovic (* 1978), Schauspieler und Sänger
 Čedo Vuković (1920–2014), jugoslawischer bzw. montenegrinischer Schriftsteller
 Danny Vukovic (* 1985), australischer Fußballspieler
 Daniel Vukovic (* 1986), kanadisch-schweizerischer Eishockeyspieler
 Draginja Vuković (* 2000), serbische Tennisspielerin
 Drago Vuković (* 1983), kroatischer Handballspieler
 Hrvoje Vuković (* 1979), kroatischer Fußballspieler
 Igor Vuković (* 1977), serbischer Biathlet, Skilangläufer und Crossläufer
 Jagoš Vuković (* 1988), serbischer Fußballspieler
 Jakov Vuković (* 2001), kroatischer Sprinter 
 Jan Vukovič (* 2000), slowenischer Mittelstreckenläufer
 Janko Vuković-Podkapelski (1871–1918), kroatischer Konteradmiral
 Jovan Vuković (1905–1979), jugoslawischer Slawist
 Marija Vuković (* 1992), montenegrinische Hochspringerin
 Marko Vuković (* 1996), montenegrinischer Fußballspieler
 Milan Vuković (* 1988), serbischer Fußballspieler
 Milena Vuković (* 1985), serbische Fußballspielerin
 Miloš Vuković (* 1981), deutscher Schauspieler
 Vanja Vukovic (* 1971), deutsche Fotokünstlerin und Fotodesignerin
 Veselin Vuković (* 1958), jugoslawischer bzw. serbischer Handballspieler
 Vladimir Vuković (1898–1975), kroatischer Schachspieler
 Vlatko Vuković († 1392), bosnischer Adeliger, Herzog und Großherzog
 Želimir Vuković (* 1983), serbischer Skirennläufer

 Zoran Vuković (1947–2011), serbischer Maler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Vukovich
 Vuk
 Vujović